Felgenträger bzw. Felgentraeger ist der Familienname von:

 Uwe Felgenträger (* 1966), deutscher Politiker (AfD)
 Wilhelm Felgentraeger (1899–1980), deutscher Rechtswissenschaftler